

Sigle, code ou abréviation

Sigle 

Le sigle CAM peut signifier :
 Carte autobus métro, à Montréal ;
 Catapult Aircraft Merchantman, navire marchand équipé d'une catapulte ;
 cell adhesion molecule  (en français, protéine d'adhésion cellulaire) ;
 Centre d'aviation maritime, un type d'unité aéronavale de la Marine nationale française créé durant la Première Guerre mondiale ;
 Centrifuge Accommodations Module, une centrifugeuse dans la Station spatiale internationale (ISS) ;
 Certificat d'aptitude militaire 
 Club athlétique de Montreuil 93, un club d'athlétisme  français de la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;
 Compagnie des autobus de Monaco, société s'occupant des transports en commun à Monaco ;
 Computer-aided manufacturing (en français, fabrication assistée par ordinateur) ;
 Conditional Access Module (en français, module d'accès conditionnel), un module pouvant être ajouté aux décodeurs de télévision cryptée (satellite ou cable) à l'aide par exemple des systèmes Viaccess ou Nagravision et permettant de décoder le signal numérique ;
 Content addressable memory (en français, mémoire adressable par contenu) ;
 Coopérative des ambulanciers de la Mauricie ;
 Crassulacean Acid Metabolism (en français, métabolisme acide crassulacéen), un type de photosynthèse ;
 Creazioni Artistiche Musicali Records ou CAM Records, un label discographique italien.

Il désigne aussi plusieurs intercommunalités françaises existantes ou ayant existé :
 Clermont Auvergne Métropole, communauté urbaine puis  métropole française centrée autour de la ville de Clermont-Ferrand depuis 2017 ; 
 Communauté d'agglomération (CA) montluçonnaise, ayant existé de 2000 à 2017 ;
 CA Marsan, ancien nom de Mont-de-Marsan Agglomération de 2010 à 2016 ;
 CA Maubeuge Val de Sambre, existant depuis 2014 ;
 CA Melun Val de Seine, existant depuis 2002 ;
 CA Metz Métropole, ayant existé de 2002 à 2018 ;
 CA Pays de Montauban et des Trois Rivières, ancien nom du Grand Montauban de 1999 à 2010 ;
 CA Pays de Montbéliard, existant depuis 1999 ;
 CA Vallée de Montmorency, ayant existé de 2002 à 2015 ;
 CA Montpellier Agglomération, ayant existé de 2001 à 2015 ;
 CA Pays de Morlaix, existant depuis 2000 ;
 CA Mulhouse Sud-Alsace, ayant existé de 2001 à 2009 ;
 CA Muretain, existant depuis 2004.

Code 
Le code CAM peut faire référence à :
 CAM,  ;
 CAM, Cambodge, selon la liste des codes pays du CIO ;
 CAM, Cameroun, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 GB-CAM, Cambridgeshire, selon la liste des subdivisions du Royaume-Uni, selon les codes ISO 3166-2:GB ;
 PH-CAM, Camiguin, une île et province de la région Northern Mindanao des Philippines, selon le code ISO 3166-2:PH.

Abréviation 
L'abréviation cam peut désigner :
 camelotte, au sens de matériel (registre familier) ;
 webcam, en informatique ;
 Camelopardalis, nominatif ou génitif du nom latin de la constellation de la Girafe ;
 caméra, en apocope.

Culture et société 
 Cam est un film américain réalisé par Daniel Goldhaber, sorti en 2018.

Anthroponyme

Prénom 
 Cam est un prénom vietnamien masculin, signifiant « orange ».
 Cam est le diminutif anglais du prénom .
 Trần Thị Cẩm Ly (1970-), dite Cẩm Ly, est une chanteuse vietnamienne.

Patronyme 

 Sandra Cam (1972-), nageuse belge.

Surnom 
 Camaron Marvel Ochs (1984-), dite , est une chanteuse américaine de musique country.

Toponyme

Nouvelle-Zélande 
 la Cam, un cours d’eau de l'Île du Sud, dans la région de Canterbury ;
 la Cam, un cours d’eau de l'Île du Sud, dans la région de Marlborough ;

Royaume-Uni 
 Cam, une petite ville du Gloucestershire, en Angleterre ;
 la Cam, une rivière de  de long dans l'est de l'Angleterre, passant à Cam ;
 la Cam, une rivière de  de long dans l'est de l'Angleterre, passant à Cambridge.

Abréviation